Arondismentul Dunkerque (în ) este un arondisment din departamentul Nord, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Bailleul-Nord-Est
 Cantonul Bailleul-Sud-Ouest
 Cantonul Bourbourg
 Cantonul Groot-Sinten
 Cantonul Dunkerque-Est
 Cantonul Dunkerque-Ouest
 Cantonul Grevelingen
 Cantonul Hazebrouck-Nord
 Cantonul Hazebrouck-Sud
 Cantonul Hondschote
 Cantonul Kassel
 Cantonul Meregem
 Cantonul Nieuw-Koudekerke
 Cantonul Sint-Winoksbergen
 Cantonul Steenvoorde
 Cantonul Wormhout

Comune 

Dunkerque